Флоренций (Florentius) може да се отнася за:

 Свети Флоренций, мъченик 310 г., покровител на град Бон
 Флавий Флоренций (консул 361 г.), консул 361 г.
 Флоренций, епископ на Константинопол ок. 363 г.
 Флавий Флоренций (консул 429 г.), консул 429 г.
 Флавий Флоренций Роман Протоген, консул 449 г. на Източната Римска империя
 Флавий Флоренций, консул 515 г.

Вижте също 
 Флоренция